Breaksea Island ist der Name folgender Inseln:

 Breaksea Island (Australien) in Australien
 Breaksea Island (Neuseeland) in Neuseeland

Siehe auch:
 Breaksea Islands